Тасман () — фамилия и топоним, распространённые в Австралии и Новой Зеландии.

Фамилия 
 Тасман, Абел Янсзон (1603—1659) — голландский мореплаватель, прославившийся своими открытиями.
 Тасман, Борис Рафаилович (1954—2022) — белорусский журналист.
  (род. 1971) — американский художник и фотограф.

Топонимы 

Новая Зеландия (остров Южный)
 Тасман — регион.
 Тасман — залив.
 Тасман — озеро.
 Тасман — гора.
 Тасман — ледник.
 Абель-Тасман — национальный парк.

Австралия (остров Тасмания)
 Тасман — остров.
 Тасман — полуостров.
 Тасман — национальный парк.
 Тасман-Бридж — мост.
  — шоссе.

См. также 
 Тасмания
 Тасманово море
 Tasman Cargo Airlines — австралийская авиакомпания.